Kearny je lahko:

 Kearny, priimek več znanih ljudi
 Kearny, mesto v zvezni državi Arizona
 Kearny, mesto v mesto v zvezni Kansas
 Kearny, mesto v zvezni New Jersey